Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Čerkasov che ha battuto in finale Javier Sánchez 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (finale)
 Marián Vajda (semifinali)
 Michiel Schapers (quarti di finale)
 Sergio Casal (primo turno)

 Andrej Čerkasov (Campione)
 Sergi Bruguera (semifinali)
 Jaroslav Bulant (primo turno)
 Christer Allgårdh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1989